Неогублённый (неогу́бленный) гласный среднего ряда средне-верхнего подъёма — гласный звук, используемый в некоторых естественных языках. В МФА он обозначается знаком ɘ, введённым в 1993 году, в X-SAMPA — @\. До 1993 года звук обозначался буквой «e» со знаком трема, означающим средний ряд: ë.

Примеры

Примечания

Литература 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Гласные средне-верхнего подъёма
Неогублённые гласные
Гласные среднего ряда